Arrigo – nome proprio di persona italiano maschile
 Arrigo II –  imperatore del Sacro Romano Impero
 Arrigo III –  imperatore del Sacro Romano Impero
 Arrigo VI – imperatore del Sacro Romano Impero
 Arrigo VII – imperatore del Sacro Romano Impero
 Arrigo da Bolzano  – beato tirolese 
 Arrigo da Campione – scultore e architetto italiano
 Arrigo da Settimello –  poeta italiano del XII secolo

Pagine correlate 

 Arrighi